Indre, dipartimento francese
 Indre, fiume francese, affluente della Loira
 Indre, comune francese situato nel dipartimento della Loira Atlantica, nella regione dei Paesi della Loira.